Три судьбы — девятнадцатый альбом российской рок-группы «Пикник», выпущенный в 2011 году. Релиз является первым в истории группы, в котором исполнены неоригинальные произведения. Материал альбома составили русские народные песни, песни гражданской войны, композиции русских и советских авторов

Список композиций

Музыканты 
 Эдмунд Шклярский — вокал, гитары
 Леонид Кирнос — ударные
 Марат Корчемный — бас-гитара, бэк-вокал
 Станислав Шклярский — синтезатор

Примечания

Ссылки 
 Эдмунд Шклярский: Жаль, что не я сочинил эти песни…
 Денис Ступников «Пикник» - «Три судьбы» на сайте km.ru
 Piknik „Trzy losy (ТРИ СУДЬБЫ)”

См. также 
 «Соль» — проект «Нашего радио». Состоит из перепетых известными и молодыми рок-исполнителями России и СНГ народных песен.

Альбомы 2011 года
Альбомы группы «Пикник»
Альбомы России
Кавер-альбомы